Mauritanië, land in Afrika
.mr, op internet het topleveldomein van Mauritanië
Mirditë, district in de Albanië met kentekencode MR
Mouvement Réformateur, Belgische politieke partij
Magnetic resonance imaging, beeldvorming door magnetische resonantie
MR-layout, bouwwijze van auto's
Medezeggenschapsraad, overlegplatform in organisaties

Motorfietsen 
MR (Milaan), Italiaans historisch motorfietsmerk
MR (Parijs), Frans historisch motorfietsmerk
MR (Polen), Pools historisch motorfietsmerk
Moto-Rêve, Zwitsers historisch motorfietsmerk

Mr. 
Meneer (Engels:Mister) 
 Meester in de rechten, een academische graad in de rechtsgeleerdheid

Zie ook 
 Mr.Mr., Muziekalbum van Girls' Generation